Jezerski vrh je lahko:
 Jezerski vrh, Pohorje (tudi Ribniški vrh)
 Jezerski vrh, Jezersko (gorski prelaz in mejni prehod)
 Jezerski vrh, Albanija ()